Tmetonyx är ett släkte av kräftdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Tmetonyx i familjen Uristidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Lysianassidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Tmetonyx